

Села:
 Вороне — Дніпропетровська область, Покровський район
 Вороне — Черкаська область, Жашківський район

Вороне — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства